Eduard Heinel ist der Name folgender Personen:

* Eduard Heinel (Schriftsteller) (1798–1865), deutscher Schriftsteller
 Eduard Heinel (Maler) (1835–1895), deutscher Maler